Casa Branca bezeichnet:

 eine Gemeinde (freguesia) in Portugal, siehe Casa Branca (Sousel)
 eine Ortschaft in der portugiesischen Gemeinde Santiago do Escoural, siehe Casa Branca (Escoural)
 eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat São Paulo, siehe Casa Branca (São Paulo)
 historisch die Stadt Casablanca unter portugiesischer Besetzung bis 1755